Джон Рашалл Сэлмонс (; родился 12 декабря 1979 года в Филадельфии, Пенсильвания, США) — американский профессиональный баскетболист, в последнее время выступавший за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан Пеликанс». Играет на позиции атакующего защитника и лёгкого форварда. Был выбран на драфте НБА 2002 года в первом раунде под общим 26-м номером клубом «Сан-Антонио Спёрс». На студенческом уровне играл за команду университета Майами «Майами Харрикейнс».

30 июня 2014 года клуб «Торонто Рэпторс» отправил Сэлмонса и права на Лукаса Ногейру в команду «Атланта Хокс» на Луиса Уильямса, однако уже 10 июля руководство «Атланты» отказалось от его услуг.

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 
 Профайл на официальном сайте НБА
 Miami Hurricanes profile of Salmons
 Статистика выступлений в НБА

Баскетболисты США
Игроки «Майами Харрикейнс» (баскетбол)
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки «Сакраменто Кингз»
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки «Торонто Рэпторс»
Игроки «Нью-Орлеан Пеликанс»